Шадоу DN8 е болид от Формула 1, с който отборът на Шадоу участва през сезоните 1976, 1977 и 1978. Конструиран от Тони Саутгейт и Дейв Уас болида донесе единствената победа за Шадоу благодарение на Алън Джоунс в 1977 Голяма награда на Австрия. Болидът постига общо 24 точки по време на трите сезона, в които е използван за употреба, а последното състезание за DN8 е 1978 Голяма награда на САЩ-запад в ръцете на Клей Регацони.

Класиране във Формула 1 

* 7 точки постигани през 1976 с DN5B
^ 1 точка постигана през 1977 с DN5B
° 4 точки постигани през 1978 с DN9

Източници 
Шадоу DN8 в statsf1.com

Болиди от Формула 1